Michiana, une région entre l'Indiana et le Michigan autour de South Bend ;
 Michiana, une municipalité du Michigan ;
 Michiana Shores, une municipalité de l'Indiana.